Белуга:
 Белуга — вид рыб семейства осетровых.

Топонимы 
 Белуга — частный гражданский аэропорт, расположенный в районе Белуга (Аляска), США.
 Белуга — река в России, протекает в Новосибирской области.
 Белуга-Виска — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.
 Белуга — статистически обособленная местность на Аляске.

Техника 
 «Белуга» — русская подводная лодка типа «Сом».
 Beluga — название советской подводной лодки проекта 01710 («Макрель») по классификации NATO.
 USS Beluga (SP-536) — патрульный корабль ВМС США периода Первой мировой войны.
 «Белуга» и «Белуга II» — суда, принадлежащие Гринпис.
 Airbus Beluga — грузовой самолёт.
 Beluga Skysails — немецкий контейнеровоз.
 BLG 66 Belouga — французская бомба.

Другое 
 Белуга, Леонид Леонтьевич (род. 1960) -  владелец и президент холдинга «Лотос», председатель Совета директоров АО "Петрозаводскмаш", с 2003 по 2010 год — генеральный директор АО "Петрозаводскмаш".
 «Белуга» — марка водки.
 Белуга Групп — алкогольная компания в России.
 Белуга — сорт чечевицы.
 Белуга — ресторан в Маастрихте.
 Белуга — серия комиксов Алена Маури.
 Beluga Shipping — немецкая судоходная компания.

См. также 
 Белуха